Пегу може означати:

 Топоніми
 Пегу - місто в М'янмі;
 Пегу - адміністративний округ в М'янмі;
 Пегу - гірський хребет у М'янмі;

 Прізвище
 Адольф Пегу - французький піонер авіації.